Montbel - két község elnevezése Franciaországban:

 Montbel (Ariège)
 Montbel (Lozère)

oc:Montbèl (Arièja)